

Natuurkundige
Wilhelm Röntgen, Wilhelm Conrad Röntgen, natuurkundige en ontdekker van de röntgenstraling, achterneef van Engelbert Röntgen sr.

Vernoemd
röntgenium, een scheikundig element
röntgenstraling
röntgen (eenheid), een eenheid voor blootstelling aan ioniserende straling
röntgenbron, een apparaat voor het opwekken van ioniserende straling
röntgenbuis, een elektronenbuis voor het genereren van röntgenstraling
röntgenfoto, de (vaak medische) toepassing van de straling
röntgenastronomie
röntgendubbelster, een dubbelster die röntgenstraling uitzendt
röntgendiffractie

Musici
Een Nederlandse familie van musici en kunstenaars:
Engelbert Röntgen (1829-1897), Engelbert Röntgen sr., Duits violist van Nederlandse afkomst, achterneef van Wilhelm Conrad Röntgen
Zijn zoon Julius Röntgen, Duits-Nederlands componist, pianist en dirigent 
Diens zoons:
Julius Röntgen jr., Nederlands violist
Engelbert Röntgen (1886-1958), Engelbert Röntgen jr., Nederlands cellist
Johannes Röntgen, Nederlands componist en pianist
Edvard Frants Röntgen, Nederlands cellist
Frants Edvard Röntgen, Nederlands architect
Joachim Röntgen, Nederlands violist

Vernoemd
 Het eerste Röntgentrio, een pianotrio dat bestond uit Julius sr. (piano) en zijn oudste zoons Julius jr. (viool) en Engelbert Röntgen (cello).
 Het latere Röntgentrio, bestaande uit de broers Johannes (piano), Edvard (cello) en Joachim Röntgen (viool).
 Het Röntgenkwartet, een in 1940 opgericht strijkkwartet, bestaande uit Joachim Röntgen (eerste viool), Piet Nijland (tweede viool), Wim de Zoete (altviool) en Cornelis Preuyt (cello).

Overigen
Gerhard Moritz Roentgen, Nederlands marineofficier en scheepsbouwer